Weraroa — рід грибів родини Strophariaceae. Назва вперше опублікована 1958 року.

Класифікація 
До роду Weraroa відносять 10 видів:

 Weraroa coprophila
 Weraroa cucullata
 Weraroa erythrocephala
 Weraroa nivalis
 Weraroa novae-zealandiae
 Weraroa novae-zelandiae
 Weraroa novaezelandiae
 Weraroa patagonica
 Weraroa spadicea
 Weraroa virescens

Примітки

Джерела 

 Singer, R. 1958. New genera of fungi, IX. The probable ancestor of the Strophariaceae: Weraroa gen. nov. Lloydia. 21:45-47 - P.46

1958 у науці